Kasperski oder Kasperskaja (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Kasperski (1923–2005), deutscher Fußballspieler
 Gabriela Kasperski (* 1962), Schweizer Autorin
 Gerd Kasperski (1949–2008), deutscher Fußballspieler
 Günther Kasperski (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Jewgeni Walentinowitsch Kasperski (* 1965), russischer Computerviren-Experte
 Kristin Kasperski (* 1986), deutsche Volleyballerin
 Natalja Iwanowna Kasperskaja (* 1966), russische Unternehmerin
 Stefanie Kasperski (* 1967), deutsche Basketballspielerin
 Stephanie Kasperski (* 1987), deutsche Rettungsschwimmerin

Siehe auch:
 Kaspersky (Begriffsklärungsseite)